, film sorti en 2005
 Soft & Cuddly, jeu vidéo sorti en 1987 pour le ZX Spectrum
 ,	album de The Bicycles
  
  (1924–2011), chanteur britannique
 , single de Andrew Roachford
 , groupe de musique	
 , album live	
 阿蘇カドリー・ドミニオン (en anglais Cuddly Dominion), parc zoologique au Japon